Tissul (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Oblast Kemerowo in Russland:
 Tissul (Tissulski), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des Tissulski rajon
 Tissul (Tjaschinski), Dorf im Tjaschinski rajon